ARSF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 590 амінокислот, а молекулярна маса — 65 940.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Гідролази